US 15 (U.S. Route 15) — скоростная автомагистраль, проходящая вдоль восточного побережья США с юга на север по территории пяти штатов. Протяжённость магистрали составляет 1274,13 километра.

Протяженность

Крупные города 
 Самтер, Южная Каролина
 Дурхем, Северная Каролина
 Фредерик, Мэриленд
 Геттисбург, Пенсильвания
 Гаррисберг, Пенсильвания
 Уильямспорт, Пенсильвания
 Корнинг, Нью-Йорк

Дороги Северной Каролины
Дороги Южной Каролины
Дороги Виргинии
Дороги Мэриленда
Дороги Пенсильвании
Дороги штата Нью-Йорк